UFC Fight Night: Blades vs. Aspinall , также известный как UFC Fight Night 208 или UFC on ESPN+ 66 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 23 июля 2022 года на спортивной арене "The O2 Arena" в городе Лондон, Великобритания.

В главном бою вечера Кёртису Блейдсу присуждена победа техническим нокаутом над Томом Аспиналлом, который получил травму колена в 1-м раунде. В соглавном бою Джек Херманссон победил Криса Кёртиса единогласным решением судей.

Подготовка турнира

Заглавное событие 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в тяжёлом весе, в котором встретятся американец Кёртис Блейдс (#4 в рейтинге) и британец Том Аспиналл (#6 в рейтинге).

Анонсированные бои

Процедура взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Пэдди Пимблетт, Никита Крылов, Молли Маккэн и Джонатан Пирс

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
После турнира обновление рейтинга бойцов произведено не было.

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night